Larry Johnson peut désigner :
 Larry Johnson (1969-), joueur de basket-ball ;
 Larry Johnson (1979-), joueur de football américain ;
 Larry Johnson (1945-), catcheur américain, plus connu sous le nom de Sonny King.